Алекса́ндр Петро́вич Петро́в:
 Петров, Александр Петрович (1876—1941) — российский борец.
 Петров, Александр Петрович (1910—1982) — советский учёный, Герой Социалистического Труда.
 Петров, Александр Петрович (1917—1984) — советский военнослужащий, полный кавалер ордена Славы.
 Петров, Александр Петрович (1926—1995) — советский и российский историк, ректор МГПИ им. В. И. Ленина.
 Петров, Александр Петрович (род. 1933) — 1-й секретарь Чувашского обкома КПСС.
Петров, Александр Петрович (1952—2014) — советский и украинский футболист.
 Петров, Александр Петрович (1952—2017) — лётчик-испытатель, Герой Российской Федерации.
 Петров, Александр Петрович (род. 1958) — российский бизнесмен, депутат Государственной Думы VI и VII созывов.
 Петров, Александр Петрович (1959—2020) — российский бизнесмен, отец автогонщика Виталия Петрова. Примечания